GT3 steht für:

 eine Klasse von Gran-Turismo-Fahrzeugen, siehe Gruppe GT3
 die Sport- und Rennversionen des Porsche 911 (seit 1999), siehe Porsche 911 GT3
 Lotus Esprit GT3 (1996–1999), siehe Lotus Esprit #Esprit V8
 Gran Turismo 3, Computerspiel-Version von 2001, siehe Gran Turismo (Spieleserie)
 ein Fahrzeugtyp der Bremer Straßenbahn, siehe Straßenbahn Bremen #Dreiachsiger Gelenkwagen GT3 „Ackerwagen“
 GT3 (Gasturbinenlok) von English-Electric